Doux (au féminin douce) est un adjectif qui qualifie ce qui est agréable aux sens, aux sensations ou aux sentiments.

Le doux est un cépage (voir Doux d'Henry, Pinerolese Doux d'Henry).

Doux , le Doux, Douce et Doucé sont des noms de famille ; Douce est un prénom ; le Doux est un surnom.

Doux et Douces sont aussi des noms de lieu.

Adjectif

Sens gustatif 
 alcool doux, contraire de sec, et vin doux naturel ou VDN
 Muscat de Beaumes-de-Venise (VDN)
 Rasteau (VDN)
 Muscat de Rivesaltes
 Fenouil doux ou fenouil de Provence, plante herbacée de la famille des Ombellifères
 Maïs doux, variété hybride de maïs, cultivée spécifiquement pour sa teneur en sucre élevée
 Oranger doux, petit arbre fruitier de la famille des Rutacées
 Piment doux, nom donné au poivron
 Pois doux, arbres de la famille des Fabacées
 Riz doux ou riz gluant, principale variété de riz produite et consommée par la population lao du Laos et du Nord-Est de la Thaïlande

Sens auditif 
 Cuivres doux, instruments à vent de la famille des cuivres, à perce conique
 Esprit doux, signe diacritique de l'alphabet grec

Sensations et sentiments 
 Climat doux, expression utilisée surtout en horticulture pour désigner un climat ni trop froid, ni trop chaud, comme le climat méditerranéen
 Doux Jésus, nom donné à la Prière de l'ange de Fatima
 Hommes doux, nom français du mouvement informel Myke menn de la Norvège des années 1970

Autres 
 Fer doux ou acier doux, alliage à faible teneur en carbone
 humus doux, humus des forêts feuillues tempérées
 Produit intérieur doux, indicateur économique (par opposition au produit intérieur brut)
 Transports doux, modes de transports moins polluants

Anthroponyme

Patronyme 

 Auguste Picart Le Doux (1816-1869) peintre,enlumineur, peintre-cartonnier de vitraux ;
 Charles Picart Le Doux (1881-1959), peintre et graveur français ;
 Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) architecte et urbaniste français constructeur du mur des Fermiers généraux à Paris ;
 Gaston Picart Le Doux (1844-19??) peintre,enlumineur, peintre-cartonnier de vitraux, fils du précédent et frère de François, le père de Charles Picart Le Doux ;
 Jacques Le Doux, pseudonyme de Paul de Chasteigner ;
 Jean Picart Le Doux (1902-1982), peintre français, fils du précédent ;
 Jean-Philippe Doux, journaliste sportif français  ;
 Joël Doux (1963-), kayakiste français ;
 Joseph LeDoux (ou Le Doux), (1949-), neurologue, chanteur et guitariste américain ;
 Louis Ledoux (ou le Doux) (1616-1667), architecte et sculpteur des Pays-Bas espagnols ;
 Samuel Doux (1974-), scénariste, réalisateur, documentariste, metteur en scène, et romancier français.

Surnom 

 Frédéric le Doux, surnom donné à Frédéric II de Saxe (1412-1464) dit aussi Le Bon ou Le Placide
 Henri le Doux, surnom donné à Henri  de Brunswick-Lunebourg (?-1416)

Toponyme 
 Doux, commune française des Ardennes
 Doux, commune française des Deux-Sèvres
 Doux, rivière française située en Ardèche, affluent du Rhône
 Saint-Pierre-sur-Doux, commune française du département de l'Ardèche

Autres

Culture

Chanson 
 Doux, chanson de l'album Entre gris clair et gris foncé de Jean Jacques Goldman
 Doux Sauvage, album de chansons de Robert Charlebois
 Rendez-vous doux, album musical de Gerry Boulet

Cinéma 
 Doux, dur et dingue (Every Which Way But Loose), film américain de James Fargo
 , titre de deux films américains
 Doux Oiseau de jeunesse (Sweet Bird of Youth), film américain de Richard Brooks
 Le Doux Amour des hommes, film français de Jean-Paul Civeyrac
 Les Aveux les plus doux, film français réalisé par Édouard Molinaro
 Un si doux visage, film américain d'Otto Preminger

Littérature 
 Aussi doux que la mort, second tome de la série Froides Ténèbres d'Émilie Genet

Télévision
 Tout doux Dinky, série télévisée d'animation américaine
 Un doux rêveur, épisode de la série télévisée La Treizième Dimension

Théâtre 
 De Doux dingues, pièce de théâtre de Michel André

Entreprise 
 Groupe Doux, entreprise française spécialisée dans la transformation de volaille

Gastronomie 
 Doux baisers, nom d'un cocktail

Géographie 
 Gouffre de l'Œil Doux, résurgence située sur la commune de Fleury dans l'Aude
 Doux-Mesnil, zone industrielle de la commune de Hacqueville dans l'Eure
 Doux-Marie, voir Le Mesnil-Mauger

Monuments 
 Cathédrale du Doux Nom de Marie, sanctuaire catholique situé à Hagåtña, capitale de l'île de Guam
 Chapelle de Doucé, dans la commune française de Daumeray en Maine-et-Loire

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
Adjectif
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France